Treno fantasma – leggenda del folclore popolare
Treno fantasma – attrazione tipica dei parchi divertimento

Pagine correlate
Il treno fantasma